Фёдор Комаров:
 Комаров, Фёдор Иванович (1901—1954) — советский военачальник.
 Комаров, Фёдор Иванович (1920—2020) — генерал-полковник медицинской службы, Герой Социалистического Труда.